Georg Eisenreich – politico tedesco
 Herbert Eisenreich – scrittore austriaco
 Jim Eisenreich – politico tedesco
 Uwe Eisenreich – bobbista tedesco